Провинция Самора () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя 248 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Саморы также объединены в 12 комарок: Алисте, Альфос-де-Торо, Бенавенте-и-Лос-Вальес, Ла-Гуаренья, Ла-Карбальеда, Санабрия, Саяго, Тьерра-де-Альба, Тьерра-де-Кампос, Тьерра-дель-Вино, Тьерра-дель-Пан и Тьерра-де-Табара.

Провинция Самора занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Самора, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Саморы — Торо (324,79 км²), а самый маленький — Фресно-де-ла-Польвороса (4,11 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Самора, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Самора указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абесамес
 2 — Альканьисес
 3 — Алькубилья-де-Ногалес
 4 — Альфарас-де-Сайяго
 5 — Альгодре
 6 — Альмарас-де-Дуэро
 7 — Альмейда-де-Сайяго
 8 — Андавиас
 9 — Арсенильяс
 10 — Аркос-де-ла-Польвороса
 11 — Арганьин
 12 — Аргухильо
 13 — Аркильинос
 14 — Аррабальде
 15 — Аспарьегос
 16 — Астурианос
 17 — Айоо-де-Видриалес
 18 — Барсиаль-дель-Барко
 19 — Бельвер-де-лос-Монтес
 20 — Бенавенте
 21 — Бенехилес
 22 — Бермильо-де-Сайяго
 23 — Брето
 24 — Бретосино
 25 — Бриме-де-Сог
 26 — Бриме-де-Урс
 27 — Бурганес-де-Вальверде
 28 — Бустильо-дель-Оро
 29 — Кабаньяс-де-Сайяго
 30 — Кальсадилья-де-Тера
 31 — Камарсана-де-Тера
 32 — Каньисаль
 33 — Каньисо
 34 — Карбахалес-де-Альба
 35 — Карбельино
 36 — Касасека-де-Кампеан
 37 — Касасека-де-лас-Чанас
 38 — Кастрильо-де-ла-Гварения
 39 — Кастрогонсало
 40 — Кастронуэво
 41 — Кастроверде-де-Кампос
 42 — Касурра
 43 — Сересинос-де-Кампос
 44 — Сересинос-дель-Каррисаль
 45 — Сернадилья
 46 — Кобрерос
 47 — Коомонте
 48 — Коресес
 49 — Корралес-дель-Вино
 50 — Котанес-дель-Монте
 51 — Кубильос
 52 — Кубо-де-Бенавенте
 53 — Куэльгамурес
 54 — Эль-Кубо-дель-Вино
 55 — Эль-Мадераль
 56 — Эль-Пего
 57 — Эль-Пердигон
 58 — Эль-Пиньеро
 59 — Энтрала
 60 — Эспаданьедо
 61 — Фарамонтанос-де-Табара
 62 — Фариса
 63 — Фермоселье
 64 — Феррерас-де-Абахо
 65 — Феррерас-де-Арриба
 66 — Ферреруэла
 67 — Фигеруэла-де-Арриба
 68 — Фонфрия
 69 — Фресно-де-ла-Польвороса
 70 — Фресно-де-ла-Рибера
 71 — Фресно-де-Сайяго
 72 — Фрьера-де-Вальверде
 73 — Фуэнте-Энкалада
 74 — Фуэнтелапения
 75 — Фуэнтес-де-Ропель
 76 — Фуэнтесауко
 77 — Фуэнтесекас
 78 — Галенде
 79 — Гальегос-дель-Пан
 80 — Гальегос-дель-Рио
 81 — Гамонес
 82 — Хема
 83 — Гранха-де-Мореруэла
 84 — Гранусильо
 85 — Гваррате
 86 — Фуэнтесекас
 87 — Эрмисенде
 88 — Хамбрина
 89 — Хустель
 90 — Ла-Боведа-де-Торо
 91 — Ла-Иньеста
 92 — Ла-Торре-дель-Валье
 93 — Лосасино
 94 — Лосасио
 95 — Лубьян
 96 — Луэльмо
 97 — Мадриданос
 98 — Маиде
 99 — Майре-де-Кастропонсе
 100 — Мальва
 101 — Манганесес-де-ла-Лампреана
 102 — Манганесес-де-ла-Польвороса
 103 — Мансаналь-де-Арриба
 104 — Мансаналь-де-лос-Инфантес
 105 — Мансаналь-дель-Барко
 106 — Матилья-де-Арсон
 107 — Матилья-ла-Сека
 108 — Майяльде
 109 — Мельгар-де-Тера
 110 — Мисересес-де-Тера
 111 — Мильес-де-ла-Польвороса
 112 — Моласильос
 113 — Молесуэлас-де-ла-Карбальеда
 114 — Момбуэй
 115 — Монфаррасинос
 116 — Монтамарта
 117 — Мораль-де-Сайяго
 118 — Моралеха-де-Сайяго
 119 — Моралеха-дель-Вино
 120 — Моралес-де-Рей
 121 — Моралес-де-Торо
 122 — Моралес-де-Вальверде
 123 — Моралес-дель-Вино
 124 — Моралина
 125 — Мореруэла-де-лос-Инфансонес
 126 — Мореруэла-де-Табара
 127 — Муэлас-де-лос-Кабальерос
 128 — Муэлас-дель-Пан
 129 — Муга-де-Сайяго
 130 — Навианос-де-Вальверде
 131 — Ольмильос-де-Кастро
 132 — Отеро-де-Бодас
 133 — Пахарес-де-ла-Лампреана
 134 — Паласиос-де-Санабриа
 135 — Паласиос-дель-Пан
 136 — Педральба-де-ла-Прадериа
 137 — Пелеагонсало
 138 — Пелеас-де-Абахо
 139 — Пеньяусенде
 140 — Пеке
 141 — Переруэла
 142 — Перилья-де-Кастро
 143 — Пиас
 144 — Пьедраита-де-Кастро
 145 — Пинилья-де-Торо
 146 — Пино-дель-Оро
 147 — Побладура-де-Вальдерадуэй
 148 — Побладура-дель-Валье
 149 — Порто
 150 — Посоантигуо
 151 — Посуэло-де-Табара
 152 — Прадо
 153 — Пуэбла-де-Санабриа
 154 — Пуэблика-де-Вальверде
 155 — Кинтанилья-де-Урс
 156 — Кинтанилья-дель-Монте
 157 — Кинтанилья-дель-Ольмо
 158 — Кируэлас-де-Видриалес
 159 — Рабаналес
 160 — Рабано-де-Алисте
 161 — Рекехо
 162 — Ревельинос
 163 — Риофрио-де-Алисте
 164 — Рионегро-дель-Пуэнте
 165 — Роалес
 166 — Робледа-Сервантес
 167 — Роэлос
 168 — Росинос-де-ла-Рекехада
 169 — Сальсе
 170 — Самир-де-лос-Каньос
 171 — Сан-Агустин-дель-Посо
 172 — Сан-Себриан-де-Кастро
 173 — Сан-Кристобаль-де-Энтревиньяс
 174 — Сан-Эстебан-дель-Молар
 175 — Сан-Хусто
 176 — Сан-Мартин-де-Вальдерадуэй
 177 — Сан-Мигель-де-ла-Рибера
 178 — Сан-Мигель-дель-Валье
 179 — Сан-Педро-де-Секе
 180 — Сан-Педро-де-ла-Наве-Альмендра
 181 — Сан-Висенте-де-ла-Кабеса
 182 — Сан-Витеро
 183 — Санта-Клара-де-Аведильо
 184 — Санта-Коломба-де-лас-Монхас
 185 — Санта-Кристина-де-ла-Польвороса
 186 — Санта-Кройя-де-Тера
 187 — Санта-Эуфемиа-дель-Барко
 188 — Санта-Мария-де-ла-Вега
 189 — Санта-Мария-де-Вальверде
 190 — Сантибаньес-де-Тера
 191 — Сантибаньес-де-Видриалес
 192 — Сантовениа
 193 — Сансолес
 194 — Табара
 195 — Тапиолес
 196 — Торо
 197 — Торрегамонес
 198 — Торрес-дель-Каррисаль
 199 — Трабасос
 200 — Трефасио
 201 — Уния-де-Кинтана
 202 — Вадильо-де-ла-Гварения
 203 — Валькабадо
 204 — Вальдефинхас
 205 — Вальдескоррьель
 206 — Вальеса-де-ла-Гварения
 207 — Вега-де-Тера
 208 — Вега-де-Вильялобос
 209 — Вегалатраве
 210 — Вениальбо
 211 — Весдемарбан
 212 — Видайянес
 213 — Видемала
 214 — Вильябрасаро
 215 — Вильябуэна-дель-Пуэнте
 216 — Вильядепера
 217 — Вильяэскуса
 218 — Вильяфафила
 219 — Вильяферруэния
 220 — Вильяхерис
 221 — Вильяласан
 222 — Вильяльба-де-ла-Лампреана
 223 — Вильялькампо
 224 — Вильялобос
 225 — Вильялонсо
 226 — Вильяльпандо
 227 — Вильялубе
 228 — Вильямайор-де-Кампос
 229 — Вильямор-де-лос-Эскудерос
 230 — Вильянасар
 231 — Вильянуэва-де-Асоаге
 232 — Вильянуэва-де-Кампеан
 233 — Вильянуэва-де-лас-Перас
 234 — Вильянуэва-дель-Кампо
 235 — Вильяр-де-Фальявес
 236 — Вильяр-дель-Буэй
 237 — Вильяральбо
 238 — Вильярдесьервос
 239 — Вильярдьегва-де-ла-Рибера
 240 — Вильярдига
 241 — Вильярдондьего
 242 — Вильяррин-де-Кампос
 243 — Вильясеко-дель-Пан
 244 — Вильявендимио
 245 — Вильявеса-де-Вальверде
 246 — Вильявеса-дель-Агва
 247 — Виньяс
 248 — Самора

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Самора